Севастьянов, Виктор:
 Севастьянов, Виктор Викторович (1942—2020) — советский и российский врач-невролог.
 Севастьянов, Виктор Григорьевич (1923—1993) — советский футболист и художник.
 Севостьянов, Виктор Михайлович (род. 1959) — российский военачальник, командующий 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант.